Katja Višnar (ur. 21 marca 1984 w Bledzie) – słoweńska biegaczka narciarska, specjalistka sprintu. Startowała na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie zajęła 16. miejsce w sprincie indywidualnym techniką klasyczną, wraz z Vesną Fabjan 10. miejsce w sprincie drużynowym techniką dowolną oraz 14. miejsce w sztafecie 4x5 km. Na mistrzostwach świata zadebiutowała w 2007 r. podczas mistrzostw w Sapporo. Jej najlepszym wynikiem na tych mistrzostwach było 38. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Dwa lata później, na mistrzostwach świata w Libercu wystartowała tylko w sprincie techniką dowolną, w którym zajęła 26. miejsce. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2010/2011, kiedy to zajęła 30. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Po sezonie 2019/2020 zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Słoweńscy biegacze narciarscy
Słoweńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1984
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Ludzie urodzeni w Bledzie